Временные шкалы событий ближайшего будущего, вплоть до 3000 года:
 Временная шкала ближайшего будущего: XXI век, XXII век, XXIII век, XXIV век, XXV век, XXVI век, XXVII век, XXVIII век, XXIX век, XXX век

 Для вероятных событий с 3001 года до 10 000 см.:
 Список тысячелетий

 Для вероятных событий после 10 000 см.:
 Временная шкала далёкого будущего

См. также 
 Будущее